Каштановка — название нескольких населённых пунктов:

Белоруссия 
 Каштановка — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Каштановка — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Каштановка — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Каштановка — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Каштановка — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Каштановка — посёлок в Полесском районе Калининградской области.

Крым
 спорная между Россией и Украиной территория
 Каштановка — исчезнувшее село в Джанкойском районе.
 Каштановка — село в Первомайском районе.
 Каштановка — село в Раздольненском районе.

Украина 
 Каштановка — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Каштановка — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

См. также 
 
 
 
 
 
 Каштановский